Meigneux (Sekwana i Marna) – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Meigneux (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia